Colja (von Nikolai) ist der Name von:

 Colja Löffler (* 1989), ehemaliger deutscher Handballspieler
 Alojz Colja (* 1943), slowenischer Ruderer

Siehe auch

 Kolja (Vorname)

en:Kolja